Vilar ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Vilar (1940–2021), kubanisch-amerikanischer Spekulant
 Andreua Fornells i Vilar (1890–1967), katalanische Sopranistin und Musikpädagogin

 Daniela Vilar (* 1984), argentinische Politikerin und Handballspielerin
 Esther Vilar (* 1935), argentinisch-deutsche Schriftstellerin
 Jean Vilar (1912–1971), französischer Schauspieler, Theaterregisseur und -intendant
 Johannes Vilar (* 1942), spanischer Mediziner, römisch-katholischer Priester und Theologe
 Lucas Vilar (* 2001), brasilianischer Sprinter
 Néstor Vilar (* 1993), uruguayischer Fußballspieler

 Pierre Vilar (1906–2003), französischer Historiker
 Tracy Vilar (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

Vilar ist der Name folgender Orte:

in Portugal:
 Vilar (Boticas), Ort im Concelho de Boticas
 Vilar (Moimenta da Beira), Gemeinde im Concelho de Moimenta da Beira
 Vilar (Terras de Bouro), Ort im Concelho de Terras de Bouro
 Vilar (Vila do Conde), Ort im Concelho de Vila do Conde
 Vilar Barroco
 Vilar Chão (Alfândega da Fé)
 Vilar Chão (Vieira do Minho)
 Vilar da Veiga
 Vilar das Almas
 Vilar de Amargo
 Vilar de Andorinho
 Vilar de Besteiros
 Vilar de Cunhas
 Vilar de Ferreiros
 Vilar de Figos
 Vilar de Lomba
 Vilar de Maçada
 Vilar de Mouros
 Vilar de Murteda
 Vilar de Nantes
 Vilar de Ossos
 Vilar de Perdizes (São Miguel)
 Vilar de Peregrinos
 Vilar de Pinheiro
 Vilar de Rei
 Vilar do Chão
 Vilar do Monte (Macedo de Cavaleiros)
 Vilar do Monte (Ponte de Lima)
 Vilar do Paraíso
 Vilar do Torno e Alentém
 Vilar Formoso
 Vilar Maior
 Vilar Seco de Lomba
 Vilar Seco (Nelas)
 Vilar Seco (Vimioso)
 Vilar Torpim
 Vilar (Cadaval)

in Spanien:
 O Vilar (Corcubión), Galicien

in Indien:
 Vilar (Indien)

in Italien:
 O Vilar, piemontesischer Name von Villar Dora in der Metropolitanstadt Turin

Siehe auch:
 Villar
 Vilhar
 Talsperre Vilar
 Vilars